«Святая Евлалия» () — картина британского художника Джона Уильяма Уотерхауса, написанная в 1885 году. Изображает мученическую смерть христианской святой Евлалии Меридской. Картина находится в Британской галерее Тейт в Лондоне.

Сюжет и описание 
Полотно характеризуется неожиданной композицией, это одна из самых необычных и ярких картин Уотерхауса. Тело святой сильно уменьшено в ракурсе, а снег контрастирует с обнажённой фигурой Евлалии, так что 12-летняя девочка кажется совершенно неуместной на картине. Выбор художником такой композиции — размещение тела на переднем плане и практически пустой центральной части полотна — был рискованным, но он сработал: поместив все прочие фигуры на задний план, художник сосредоточил взгляд зрителя на обнажённом теле. Изображение обнажённого тела также было новаторством для раннего Уотерхауса — и что-то, что могло подвергнуть его критике, — но его чуткое отношение к фигуре, молодость святой и исторический контекст картины позволили ему избежать пера критиков. Взгляд зрителя также направляется на убитую девушку копьём римского стража, указывающего на веревки, которыми святую привязывали к столбу распятия.

Согласно легенде о святой Евлалии снег был послан Богом как саван, чтобы покрыть наготу святой; а голубь, летящий вверх над толпой скорбящих, указывает на то, что душа Евлалии вознеслась на небеса, вылетев из её приоткрытых уст.

Примечания

Ссылки 
 
 St Eulalia at Tate
 St Eulalia at JohnWaterhouse.com.
 John William Waterhouse.net
 John William Waterhouse (The Art and Life of JW Waterhouse)
 John William Waterhouse (Comprehensive Painting Gallery)
 John William Waterhouse Style and Technique
 Waterhouse at Tate Britain
 Ten Dreams Galleries
 John William Waterhouse in the «History of Art»
 Butler’s Lives of the Saints — Saint Eulalia of Mérida from catholicforum

Литература 
 .
 .
 Noakes, Aubrey, Waterhouse. John William Waterhouse, Chaucer Press, 2004.
 .
 Trippi, Peter, J.W. Waterhouse, Phaidon Press, 2005.

Картины Уотерхауса
Картины из собраний галереи Тейта
Религиозная живопись
Картины, изображающие христианских святых
Древний Рим в культуре и искусстве